

Cinema 
Mad Dog – cortometraggio del 1906 diretto da David Aylott
Mad Dog – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Mad Dog – cortometraggio del 2009 diretto da Ajay Brar

Musica 
Mad Dog – album di John Entwistle del 1975

Altro 
 Mad Dog – piattaforma petrolifera nel golfo del Messico